Gemmulina är ett släkte av svampar. Gemmulina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gemmulina